Hors-sol peut faire référence à :
 l'agriculture hors-sol ;
 l'élevage hors-sol ;
 une piscine hors-sol.

Voir aussi 
 Sol (pédologie) et